7. Mistrovství Evropy juniorů v atletice – sportovní závod organizovaný EAA se konal v rakouském Schwechatu. Závod s odehrál od 25. srpna – 28. srpna 1983.

Výsledky

Muži

Ženy

Medailové pořadí

Externí odkazy 
 ME juniorů v atletice 1983 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (muži) 
 Přehled medailistů 1964 – 2005 (ženy) 

Atletika v roce 1983
Atletika v Rakousku
Mistrovství Evropy juniorů v atletice
Sport ve Schwechatu
Sport v Rakousku v roce 1983
Sport v Evropě v roce 1983